Zatorze ist ein Ortsname in Polen:

Stadt-/Ortsteile:
 Zatorze (Elbląg) 
 Zatorze (Ełk) 
 Zatorze (Gliwice), bis 1945 Stadtwald, Gleiwitz-Petersdorf, Kreis Gleiwitz, Schlesien 
 Zatorze (Konin) 
 Zatorze (Leszno) 
 Zatorze (Nowa Sól) 
 Zatorze (Olecko) 
 Zatorze (Olsztyn) 
 Zatorze (Płoty) 
 Zatorze (Poznań)
 Zatorze (Sanok) 
 Zatorze (Słupsk) 
 Zatorze (Sulechów) 
 Zatorze (Szamotuły)  
 Zatorze (Tczew) 
 Zatorze (Żary) 
 Chojny Zatorze

Orte:
 Zatorze (Biała Piska), Kolonie im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren